Firefox se poate referi la:
 Mozilla Firefox, un browser web
 Firefox (roman), un thriller din 1978 scris de Thomas Craig.
 Firefox (film), filmul din 1982 cu Clint Eastwood care se bazează pe roman.